Angelo Rizzi (1956), écrivain et poète italien
 Bruno Rizzi (1901-1977), cofondateur du parti communiste d'Italie et théoricien politique
 Bruno Rizzi (1983), coureur cycliste italien
 Camillo Rizzi (1580–1618), peintre italien de la Renaissance
 plusieurs 
 James Rizzi (1950), artiste pop américain
 Jorge Ángel Livraga Rizzi (1930–1991), romancier et poète argentin
 Luigi Rizzi (1952), linguiste italien
 Nicoletta Rizzi (1940-2010), actrice italienne.